Палтиниш има више значења:

 Палтиниш (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Палтиниш (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Палтиниш (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Палтиниш (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Палтиниш (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Палтиниш (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Палтиниш (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Палтиниш (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Палтиниш (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Палтиниш (Караш-Северин), општина у округу Караш-Северин у Румунији